Au, au eller AU kan syfta på:

 Au – den kemiska beteckningen på grundämnet Guld
 AU eller au –  ett längdmått Astronomical unit som tidigare definierades som avståndet mellan jorden och solen, se astronomisk enhet
 AU – landskod för Australien
 .au – nationell toppdomän för Australien
 AU – en samarbetsorganisation för Afrikas stater, se Afrikanska unionen
 AU – en utsedd grupp inom en större styrelse, se Arbetsutskott
 AU – Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott i Sveriges riksdag
 AU – måttsystem som gör det enklare att räkna inom till exempel atomfysik, elektromagnetism och kvantelektrodynamik, se Atomiska enheter
 AU-System – ett konsultföretag
 AU – ett pluginformat utvecklat av Apple för att skapa eller manipulera ljud, se Audio Units

Geografi

Schweiz 

 Au, Sankt Gallen, ort och kommun i Sankt Gallen, 
 Au, Zürich, ort, Zürich, Bezirk Horgen,

Tyskland 

 Au in der Hallertau, ort, Bayern, Oberbayern, 
 Au am Rhein – kommun i Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Au, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Au am Leithaberge (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Bruck an der Leitha, 
 Au (kommun i Österrike), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar